Udruga bivših učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna - UBU osnovana je 2008. godine u Zagrebu.

Udruga djeluje kao platforma s ciljem promocije Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (kratko ŠPUD–a) i njene djelatnosti na području Republike Hrvatske i u svijetu. 

Kao sastavni dio kreativne platforme Organizam, UBU djeluje u području povezivanja interesnih kreativnih žarišta s lokalnom zajednicom, senzibilizacije šire javnosti za kulturu i umjetnost te njenog upućivanja na postojeće kreativne resurse i infrastrukturu, rasvjetljavanja i promocije nasljeđa vizualne kulture, strateškog umrežavanja s akterima civilne i kulturne scene, osmišljavanja novih modela edukacije te njegovanja internacionalnih suradnji i inter/transdisciplinarnog pristupa.

Izdvojeni projekti

2009.
 Ptić, lisac i balega, Zagreb
 U krugu škole, Zagreb
 Zašto ne možemo jednostavno odšetati?, Zagreb

2010.
 Park u parku, Žumberak - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) + Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje (u suradnji)

2013.
 Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu, Zagreb - VERN (u suradnji)
 Strip u Primijenjenoj, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) (u suradnji)

2014.
 KUS, New York - School of Visual Arts (u suradnji)

2015.
 Osnove medijske pismenosti, Zagreb - Kurziv + Kulturpunkt (u suradnji)
 Crtići u Primijenjenoj, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) (u suradnji)
 Primijenjena u Močvari, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) + Klub Močvara (u suradnji)
 Milton Glaser - Crtanje je promišljanje, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) + Mirko Ilić + SOS Dizajn Festival

2016. 
 Čitajmo između redaka – priručnik za razvoj medijske pismenosti, Zagreb - Kurziv + GONG (u suradnji)
 FreeDA u Primijenjenoj, Zagreb - SOBA2 + Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) (u suradnji)
 Ivan Kožarić u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna – 75 godina poslije, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) + Muzej suvremene umjetnosti + Mirko Ilić  (u suradnji)

2017. 
 Runaway art - Kabinet suvremenih umjetničkih praksi, Zagreb - Muzej suvremene umjetnosti + Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu + Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) (u suradnji)
ŠPUD

 Projekt RICHTER 100, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) + Muzej suvremene umjetnosti (u suradnji)

 Beyond the surface – Optical sound, Zagreb - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb) + IMA Institut für Medienarchäologie (u suradnji)

 KUS, New York - School of Visual Arts (u suradnji)

Nagrade i priznanja 
 2010. godine nagrada DAN D – 1. nagrada publike na Danu Dizajna za projekt Sintokuhinja 
 2011. godine nagrada UIA Architecture & Children Golden Cubes – Nagrada za institucije za projekt U krugu Škole 
 2011. godine nagrada i diploma ravnateljice Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Maje Krstić Lukač, za audiovideo instalaciju ”Pozicija ŠPUD-a u vremenu i prostoru”

Izvori

Vanjske poveznice

 Udruga bivših učenika ŠPUD-a - UBU
 Organizam & UBU: U KRUGU ŠKOLE – ZELENI VAL (7.-22.10.2016.)
 Udruga UBU postavila park skulptura na Žumberku
  Izložba autora animiranog filma u Salonu Izidor Kršnjavi 
 FreeDA u Primijenjenoj 
 PRIMIJENJENA U MOČVARI
 Richterovih 100
 Pucanjem okvira platno je oslobođeno
 Izložba velikana hrvatskog stripa
 Otvorena velika izložba hrvatskih autora stripa: Od Julesa preko Novog kvadrata do danas

Hrvatske udruge